Summerfield ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Summerfield (Alabama)
 Summerfield (Florida)
 Summerfield (Illinois)
 Summerfield (Kansas)
 Summerfield (Louisiana)
 Summerfield (Missouri)
 Summerfield (New Jersey)
 Summerfield (North Carolina)
 Summerfield (Ohio)
 Summerfield (Oklahoma)
 Summerfield (Tennessee)
 Summerfield (Texas)
 Summerfield Township (Clare County)
 Summerfield Township (Monroe County)
 New Summerfield

in Kanada:
 Summerfield (Kanada)

Personen:
 Arthur E. Summerfield (1899–1972), US-amerikanischer Politiker
 Kevin Summerfield (* 1959), englischer Fußballspieler
 Rose Summerfield (1864–1922), australische Frauenrechtlerin

Filme:
 Summerfield (Film), australisches Filmdrama aus dem Jahr 1977

Sonstiges:
 Summerfield-Kriterium, einen Begriff aus der Ingenieurwissenschaft
 Summerfield Car Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 F. M. Summerfield, ehemaliges irisches Montagewerk für Automobile
 Summerfield Records, deutsches Musiklabel aus dem Bereich Partyschlager